Młyński Staw – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Młyński Staw – staw w Polsce położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno

zobacz też
 Staw Młyński